In 2019 werd het 19de Campeonato Gaúcho Segunda Divisão gespeeld, het derde niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 30 maart tot 14 juli. Guarany de Bagé werd kampioen en promoveerde net als de vicekampioen Brasil de Farroupilha naar de tweede klasse van het Campeonato Gaúcho.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij een gelijkspel tellen de uitdoelpunten dubbel, is dit hetzelfde dan worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gau